Název Vesec má více sídel:
 Hronova Vesec, část obce Nadějkov v okrese Tábor
 Šichova Vesec, část obce Nadějkov v okrese Tábor
 Vesec (Liberec) (Liberec XXV-Vesec), část města Liberec v okrese Liberec
 Vesec (Veliš), část obce Veliš v okrese Jičín
 Vesec (Bílá), část obce Bílá v okrese Liberec
 Vesec (Světlá pod Ještědem), část obce Světlá pod Ještědem v okrese Liberec
 Vesec (Kovářov), část obce Kovářov v okrese Písek
 Vesec (Mírová pod Kozákovem), část obce Mírová pod Kozákovem v okrese Semily
 Vesec u Sobotky, část obce Libošovice v okrese Jičín

Externí odkazy